Alassane Ouattara (1942-), homme politique ivoirien, président du pays depuis 2011 ;
 Alima Ouattara (1988-), athlète ivoirienne ;
 Amara Ouattara (1983-), footballeur burkinabé ;
 Awa Ouattara (1993-), taekwondoïste ivoirienne ;
 Billy Yakuba Ouattara, (1992- ), est un joueur de basket-ball français ;
 Bintou Ouattara (1981-), artiste comédienne et danseuse italo-burkinabè ;
 Bolodigui Ouattara (1980-), cycliste ivoirien ;
 Dominique Ouattara (1953-), femme d’affaires ;
 Fambaré Ouattara Natchaba (1945-2020), homme politique togolais ;
 Frédéric Ouattara, physicien burkinabé ;
 Guimbi Ouattara (vers 1836-1919), dirigeante et cheffe militaire du Burkina Faso ;
 Hadja Fatimata Ouattara, femme politique burkinabé
 Issicka Ouattara (1954-1990), footballeur burkinabé ;
 Karamokho-Oulé Ouattara, roi de l'empire kong à la fin du  siècle ;
  ;
 Mama Ouattara (1951-2004), footballeur ivoirien ;
  ;
 Sékou Ouattara, fondateur de l'empire Kong au  ;
 Sita Ouattara, femme politique ivoirienne ;
 Soumaïla Ouattara (1995-), footballeur burkinabé ;
 Soungalo Ouattara (1956-), homme politique burkinabè ;
 Téné Birahima Ouattara (1955-), homme politique ivoirien, frère de l'actuel président Alassane Ouattara ;
 Thomas d'Aquin Ouattara (1916-1990), militaire ivoirien.